Municipalité de Phnom Penh foi um clube de futebol cambojano com sede em Phnom Penh que participou da primeira divisão nacional.

História 
O primeiro e único registro do clube no futebol nacional foi em 1965, onde participou da primeira divisão e foi campeão. Não há registros sobre a participação do clube ou sobre o desempenho deste nos anos seguintes.

Clubes de futebol do Camboja